'''Pelourinho de Rua pode referir-se a:

 Pelourinho de Rua (Viseu)
 Pelourinho de Rua (Baião)

Desambiguação